Brian McMahon peut faire référence à :

 Brian McMahon (1961-), rameur canadien,
 , lanceur irlandais,
  (1939- ), footballeur australien.

Voir aussi 
 Brien McMahon (1903–1952), avocat et homme politique américain,